Załogowy lot orbitalny – osiągnięcie pierwszej prędkości kosmicznej z udziałem astronauty lub kosmonauty. Pierwszy orbitalny lot załogowy odbył sowiecki kosmonauta Jurij Gagarin na pokładzie statku Wostok 1 w dniu 12 kwietnia 1961.

Zobacz też 
 lista agencji kosmicznych
 załogowy lot kosmiczny
 Program Wostok

Przypisy 

Loty kosmiczne